Онищенко Владимир Александрович (25 марта 1969, г. Луганск , Луганская область) - ректор Полтавского национального технического университета имени Юрия Кондратюка, доктор экономических наук, профессор, председатель совета ректоров вузов III-IV уровней аккредитации Полтавского региона, Заслуженный работник образования Украины (2009), лауреат Государственной премии в области науки и техники (2012).

Биография

Образование 
Владимир Онищенко закончил Полтавский инженерно-строительный институт (ныне - ПолтНТУ им. Ю. Кондратюка ), получил диплом с отличием по специальности «Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна» ( 1993 ). В 1995 году.
окончил Полтавский государственный технический университет по  специальности «Бухгалтерский учет, контроль, анализ в промышленности и
строительстве», а в 1997 году - Институт банкиров по специальности «Международная экономика».

Кандидат технических наук с 1996 года по специальности 05.05.02 «Машины и агрегаты для производства строительных материалов, конструкций и изделий». Учился в докторантуре Института экономико-правовых исследований Национальной академии наук Украины (1999-2002).  Докторскую диссертацию на тему «Основы формирования инвестиционной политики региона» по специальности 08.10.01 «Размещение производительных сил и региональная экономика» Владимир Онищенко защитил в 2002 году.

Автор более 80-ти научных работ, в том числе 7-ми монографий, учебников и учебных пособий. Главный редактор научного профессионального журнала "Экономика и регион".

Деятельность 
Владимир Онищенко - председатель совета ректоров вузов III-IV уровней  аккредитации Полтавского региона, член Союза ректоров вузов Украины, депутат Полтавского областного совета четвертого, пятого и шестого созывов, член Союза ректоров вузов Украины, депутат Полтавского областного совета четвертого и пятого созыва , член президиума Северо-Восточного научного центра Национальной академии наук, Украинской  нефтегазовой академии, заместитель председателя экспертного совета по
экономике Государственной аккредитационной комиссии МОН Украины, член Президиума научно-методической комиссии МОН Украины по менеджменту и
администрирования, член научно-методической комиссии МОН Украины по экономике и предпринимательства (подкомиссия "Финансы и кредит"), председатель диссертационного совета ПолтНТУ по защите диссертаций по специальности 08.00.05 "Развитие производительных сил и региональная экономика", член диссертационного совета по защите диссертаций Харьковской национальной академии коммунального хозяйства и Ивано-Франковского национального
технического университета нефти и газа, член коллегии Главного управления экономики, Главного управления образования и науки, управления архитектуры и строительства Полтавской областной администрации.

В 2003 году Владимир Александрович Онищенко избран ректором ПолтНТУ.  На этом посту он сменил своего отца - Александра Григорьевича Онищенко, который занимал должность ректора ПолтНТУ на протяжении 22 .

Работая в должности ректора Полтавского национального технического университета имени Юрия Кондратюка, профессор В. А. Онищенко, в 2003 году был избран председателем совета ректоров высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации Полтавского региона.

В 2010 году избран депутатом Полтавского областного совета 6 созыва по одномандатному избирательному округу (г. Миргород).  Работая депутатом Полтавского областного совета трех созывов, принимает участие в работе постоянной комиссии областного совета по вопросам молодежной политики, спорта и туризма (заместитель председателя комиссии).

В 2011 году был назначен председателем Экспертного совета по экономике аккредитационной комиссии.  В течение 2013 было проведено восемь заседаний экспертных род по рассмотрению лицензионных и аккредитаций них дел высших учебных заведений Украины, подготовлено семь отчетов-докладов на заседаниях аккредитационной комиссии.

В 2013 году был избран президентом Полтавского территориального отделения Малой академии наук Украины.

По поручению соответствующих государственных органов принимал участие в работе:

- Президиума Союза ректоров вузов Украины;

- Президиума научно-методической комиссии МОН Украины по менеджменту и администрирования;

- Президиума научно-методической комиссии МОН Украины по экономике и предпринимательству;

- Научно-экспертного совета при Государственной инспекции учебных заведений Украины (заместитель председателя совета, председатель секции
высшего образования);

- Конкурсной комиссии по отбору на обучение студентов и аспирантов и стажировки научных и научно-педагогических работников в ведущих высших
учебных заведениях и научных учреждениях за рубежом;

- Рабочей группы по доработке критериев оценки результатов деятельности высших, профессионально-технических, общеобразовательных учебных 
заведений (приказ МОН Украины от 27 сентября 2012 № 1054);

- Коллегии Главного управления экономики Полтавской областной государственной администрации;

- Общественного совета УМВД Украины в Полтавской области;

- Советы гуманитарного развития Полтавской областной государственной администрации;

- Коллегии Департамента образования и науки Полтавской областной государственной администрации;

- Коллегии Главного управления Миндоходов в Полтавской области;

- Коллегии архитектуры и строительства Полтавской областной государственной администрации;

- Региональной рабочей группы Межведомственного центра по организации переподготовки управленческих кадров для сферы предпринимательства;

- Региональной комиссии по оценке и обеспечению проведения конкурсного отбора инвестиционных программ (проектов), которые могут реализовываться за счет средств фонда регионального развития.

Научная школа 
В. А. Онищенко основана научная школа, ведущими направлениями деятельности которой являются:
 финансовая политика устойчивого развития региона;
 организационно-экономический механизм формирования и реализации стратегии развития региона;
 региональные аспекты инновационного развития;
 социально-экономические проблемы развития региона;
 развитие региональных внешнеэкономических связей;
 экологическая опасность региона;
 инновационно-направленное развитие предприятий;
 финансово-кредитные ресурсы инновационного развития региона;
 местный и региональное развитие на Украине.
Научные исследования школы направлены на комплексную теоретическую разработку и обоснование основных финансово-экономических региональной политики формирования инновационной модели развития, повышения роли в построении инновационно-инвестиционной модели регионального хозяйственного комплекса.

В частности:
 установление приоритетных направлений региональной политики социально-экономического развития;
 определение механизма и методов формирования финансово-инновационной модели развития регионального хозяйственного комплекса;
 систематизация показателей формирования финансово-инновационной модели с учетом региональных особенностей функционирования хозяйственного комплекса;
 формирование методических основ по роли субъектов в инновационном процессе регионального развития;
 разработка и апробация методики оценки инвестиционной привлекательности предприятий региона;
 определение финансовых инструментов инвестирования и обоснование методов их привлечения в инновационную деятельность предприятий реального сектора экономики;
 построение функциональной модели объединения финансового и промышленного капиталов в системе формирования финансово-инновационной стратегии развития региона. За период существования школы защищено 19 кандидатских диссертаций.

Награды и звания 
↓ Показать полностью
 2003 год - Почетная грамота МОН Украины
 2003 год - благодарность председателя Полтавской областной государственной администрации
 2003 год - благодарность председателя Полтавского областного совета
 2003 год - Почетная грамота Полтавского областного совета
 2003 год - Почетная грамота Полтавской областной государственной администрации
 2004 год - Почетная грамота Октябрьского районного совета в г.. Полтава
 2004 год - Почетная грамота Полтавского областного совета
 2004 год - Почетная грамота Полтавской областной государственной администрации
 2004 год - Почетная грамота МОН Украины
 2005 год - Почетная грамота Полтавского обкома профсоюза работников образования и науки Украины
 2006 год - грамота управления по делам семьи, молодежи и спорта Полтавской облгосадминистрации
 2005 год - нагрудный знак «За научные достижения»
 2006 год - Почетное звание «Заслуженный работник образования Украины»
 2007 год - благодарность МОН Украины и Академии педагогических наук Украины
 2007 год - благодарность МОН Украины
 2007 год - нагрудный знак «Петр Могила» за весомый вклад в развитие национального образования и науки Украины.
 2007 год - грамота Верховной Рады Украины
 2008 год - почетная грамота МОН Украины и Академии педагогических наук Украины
 2009 год - нагрудный знак «Отличник образования»
 2009 год - благодарность Днепропетровского регионального центра оценивания качества знаний
 2009 год - награда МВД Украины «За содействие органам внутренних дел Украины»
 2012 год - лауреат Государственной премии в области науки и техники
 2020 год — орден «За заслуги» III степени

Увлечения 
 Настольный теннис
 Футбол
 Бильярд
 Велоспорт

См. также 
 Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка
 Полтавский институт благородных девиц
 Заслуженные работники образования Украины
 Лауреаты государственной премии Украины в области науки и техники

Источники 

 http://www.pntu.edu.ua/  - Сайт ПолтНТУ

Ректоры вузов Полтавы
Персоналии:Полтавский технический университет
Депутаты Полтавского областного совета
Авторы учебников